El nombre de castillo de San Miguel puede aludir a alguna de las siguientes fortalezas:

En Chile 

 Castillo San Miguel de Agüi, más conocido como Fuerte Agüi, en la ciudad y comuna chilena de Ancud.

En España 

 Castillo de San Miguel (Almuñécar), en el municipio granadino de Almuñécar.
 Castillo de San Miguel (Cartaya), en el municipio onubense de Cartaya.
 Castillo de San Miguel de la Vall, en el municipio ilerdense de Gavet de la Conca.
 Castillo de San Miguel (Garachico), en el municipio tinerfeño de Garachico.
 Castillo de San Miguel de Montclar, más conocido como castillo de Montclar, en la provincia de Tarragona.

En Rusia 
 Castillo Mijáilovski o castillo de San Miguel, en San Petersburgo.